Скре́пка:
 То же, что скоба как скрепка для сшивания листов бумаги, буклетов и книг.
 Скрепка — изделие, канцелярская принадлежность.
 «Скрепка» — 2-й эпизод 3-го сезона сериала «Секретные материалы».

См. также 
 Операция «Скрепка» — программа Управления стратегических служб США по вербовке учёных из Третьего Рейха.
 Помощник (Microsoft Office) — выглядит как анимированная канцелярская скрепка.
 Одна красная скрепка — реальная история канадского блогера, которому удалось обменять обычную канцелярскую скрепку на двухэтажный дом.
 Скрепа